Las siglas JEC o JeC pueden referirse a:
 Jaén en Común, una agrupación electoral de izquierdas que se presentó a las elecciones municipales de España de 2015 para el Ayuntamiento de Jaén;
 Joint Economic Committee (Comité Económico Mixto), uno de los comités del Congreso de los Estados Unidos;
 Joinville Esporte Clube, un club de fútbol de Brasil;
 Jornada Escolar Completa, un programa inserto dentro de la reforma educacional realizada durante el gobierno de Ollanta Humala en Perú;
 Junta Electoral Central, el órgano superior de la Administración electoral de España;
 Juventud Estudiante Católica, uno de los movimientos integrados en Acción Católica en varios países.